Општина Ћићевац је општина у Расинском округу у средишњој Србији. По подацима из 2011. општина заузима површину од 124 km² и има 9.476 становника. Највеће и главно насеље у општини је Ћићевац који има око 5000 становника. Према прелиминарним подацима са последњег пописа 2022. године у општини је живело 7.893 становника

Насеља 

 Ћићевац
 Браљина
 Град Сталаћ
 Лучина
 Мојсиње
 Мрзеница
 Плочник
 Појате
 Сталаћ
 Трубарево

Спољашње везе 

 
Ћићевац
Расински управни округ